Gornji Rogolji su naselje u općini Okučani u Brodsko-posavskoj županiji. Nalaze se sjeverno od Okučana i Donji Rogolja na planini Psunju.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Gornji Rogolji su imali 26 stanovnika, dok su 2001. imali 34 stanovnika od toga 9 Hrvata i 23 Srbina.

Izvori

Naselja u Brodsko-posavskoj županiji